Musiol ist der Familienname folgender Personen:
 Bogdan Musiol (* 1957), deutscher Bobsportler
 Daniel Musiol (* 1983), deutscher Radrennfahrer
 Daniela Musiol (* 1970), österreichische Politikerin (Grüne)
 Gerhard Musiol (* 1930), deutscher Physiker
 Joseph Musiol (1865–nach 1921), deutscher Politiker, Zentrumsabgeordneter im Preußischen Landtag 1919–1921
 Julian Musiol (* 1986), deutscher Skispringer
 Karol Musioł (1929–1982), polnischer Bibliothekar (Gründer des Archivs der schlesischen Musikkultur in Kattowitz)
 Marion Musiol (* 20. Jahrhundert), deutsche Synchronsprecherin
 Robert Musiol (1846–1903), deutscher Musikschriftsteller und Musikpädagoge
 Teodor Musioł (1910–1995), polnischer Pädagoge
 Waldemar Musioł (* 1976), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Oppeln
 Werner Musiol (1930–1982), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Muschiol